Четвёртый этап Кубка мира по биатлону 2017/2018, который прошёл в немецком городе Оберхоф (4 января — 7 января 2018 года).

Расписание соревнований

Призёры

Мужчины

Женщины

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания 

4-й этап